Постолово  — топоним.

Белоруссия 
 Постолово — деревня, Малечский сельсовет, Берёзовский район, Брестская область
 Постолово — деревня, Мокровский сельсовет, Пружанский район, Брестская область

Польша 
 Постолово — деревня в Хайнувском повяте Подляского воеводства.